Norellius is een geslacht van uitgestorven scleroglosside hagedissen uit de Öösh Vorming uit het Vroeg-Krijt van Mongolië. Het is bekend van een goed bewaarde schedel die in 1923 werd verzameld door een expeditie van het American Museum of Natural History naar Mongolië en werd gecatalogiseerd als AMNH FR 21444. Na de eerste catalogisering werd het exemplaar pas in 2004 meer vermeld in de wetenschappelijke literatuur, toen het werd erkend als behorend tot een potentiële vroege verwant van moderne groepen Squamata zoals gekko's, Amphisbaenia, dibamiden en slangen. AMNH FR 21444 werd vollediger beschreven in een onderzoek uit 2006 waarin computertomografie met hoge resolutie werd gebruikt om de schedel en zijn hersenpan te onderzoeken, en werd in 2015 beschreven als de nieuwe soort Norellius nyctisaurops. De geslachtsnaam eert paleontoloog Mark Norell. De studie van 2006 nam het exemplaar op in een fylogenetische analyse en ontdekte dat het een basaal lid was van de evolutionaire groep Gekkonomorpha, een op stam gebaseerd taxon dat levende gekko's en pootloze hagedissen (pygopodiden) omvat en alle taxa die nauwer verwant zijn aan hen dan aan elke andere levende hagedis. Norellius ligt buiten het op knooppunten gebaseerde taxon Gekkota, een meer strikt gedefinieerde subgroep van Gekkonomorpha die gekko's, pygopodiden en alle afstammelingen van hun meest recente gemeenschappelijke voorouder omvat. Daarom, hoewel Norellius nauwer verwant is aan gekko's en pygopodiden dan aan enige andere levende groep hagedissen, vertakt het zich vóór de meest recente gemeenschappelijke voorouder van deze twee groepen. Hieronder is een cladogram dat de positie van Norellius volgens deze fylogenie toont:

Uitgestorven reptielen